Kurfürstin Maria Antonia ist die Bezeichnung folgender Personen:
* Maria Antonia von Österreich (1669–1692), durch Heirat Kurfürstin von Bayern
 Maria Antonia von Bayern (1724–1780), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen